kustos (muzej), osoba koja uređuje, obrađuje i obnavlja zbirku umjetničkih djela; čuvar zbirke (npr. u muzeju), kurator
 kustos (Crkva), u katoličkoj crkvi, kanonik koji obavlja nadzor nad katedralom